Amphoe Bo Phloi (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Kanchanaburi. Die Provinz Kanchanaburi liegt im westlichen Teil der Zentralregion von Thailand.

Geographie 
Die benachbarten Landkreise sind (von Norden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Nong Prue, Lao Khwan, Huai Krachao, Phanom Thuan, Tha Muang, Mueang Kanchanaburi sowie Amphoe Si Sawat. Alle Bezirke gehören zur Provinz Kanchanaburi.

Geschichte 
Bo Phloi wurde zunächst als „Zweigkreis“ (King Amphoe) aus Teilen des Amphoe Mueang Kanchanaburi geschaffen. Am 1. Juli 1963 wurde ihm der volle Amphoe-Status verliehen.

Wirtschaft 
 Ausgewählte OTOP-Produkte des Landkreises
 Khao Lam () — Klebreis mit Kokosmilch, in Bambusrohren gedämpft 
 Gebackene Bananen (vakuumverpackt)
 Leder-Produkte (Herrenschuhe, Hüte)
 Schmuck (Ringe, Halsketten) aus blauen Saphiren

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Bo Phloi ist in sechs Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 80 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt zwei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Bo Phloi (Thai: ) bestehend aus den Teilen der Tambon Bo Phloi, Chong Dan.
 Nong Ri (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Nong Ri.

Außerdem gibt es sechs „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Bo Phloi (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Bo Phloi.
 Nong Kum (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Kum.
 Nong Ri (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Nong Ri.
 Lum Rang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Lum Rang.
 Chong Dan (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Chong Dan.
 Nong Krang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Krang.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zum Amphoe Bo Phloi von amphoe.com (auf Thai; zuletzt abgerufen am 1. Dezember 2015)

Bo Phloi